Щі́льність — якісна характеристика розташування об'єктів — без прогалин, властивість будь-якої множини, яка характеризує кількість елементів, що припадає на одиницю довжини, площі, об’єму.

 Щільність (теорія графів) — кількість вершин у максимальному повному підграфі графу
 Щільна множина — така підмножина топологічного простору, що будь-який окіл довільної точки простору містить елемент цієї множини
 Щільна упаковка — у кристалографії, такі форми розрашування атомів у кристалічній ґратці, які характеризуються найбільшим числом атомів в одиниці об'єму кристала
 Щільність запису інформації — характеристика носія інформації
 Щільність твердої фази ґрунту
 Щільність ґрунту
 Слово «щільний» входить до складу усталених виразів на зразок щільні лави
 Щільність дислокацій
 Щільність розподілу міцності
 Щільність спектральна
 Щільність насипного матеріалу
 Щільність сітки свердловин

Див. також 
 В'язкість
 Густина
 Густина (значення)
 Густота населення